Магри — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Магри, Доменико (1903—1983) — итальянский государственный деятель, министр промышленности и торговли Италии (1969—1970).
 Магри, Лючио (1932—2011) — итальянский журналист и политический деятель, коммунист.

Топоним 
 Магри — курортный микрорайон города Сочи.
 Магри — река в микрорайоне Магри.
 Магри — железнодорожная платформа Северо-Кавказской железной дороги.
 Магри — коммуна во Франции, департамент Од.